Korkuteli, un district de la province d'Antalya en Turquie.
 Korkuteli Çayı, un cours d'eau de Turquie.